Ruské příjmení Fadějev nosí více osob:

 Alexandr Alexandrovič Fadějev (1901–1956), ruský sovětský spisovatel
 Alexandr Vladimirovič Fadějev (* 1964), ruský sovětský krasobruslař

Ruská příjmení